Maria Petrova (1977-), patineuse artistique russe.
 Maria Petrova (1975-), gymnaste rythmique bulgare.